Михаил Алексеевич Мельников (1857—1933) — волынский губернатор в 1912—1915 годах, действительный статский советник.

Биография 
Из дворян Екатеринославской губернии.

Окончил Петровскую Полтавскую военную гимназию (1876) и Николаевское кавалерийское училище (1878), откуда был выпущен офицером в 8-й уланский Вознесенский полк, в рядах которого участвовал в русско-турецкой войне 1877—1878 годов.

В 1883 году вышел в запас в чине штабс-ротмистра и поступил на службу по гражданскому ведомству. Служил в крестьянских учреждениях Юго-Западного края: состоял мировым посредником 2-го участка Проскуровского уезда, 2-го участка Таращанского уезда, 2-го участка Чигиринского уезда и, наконец, 1-го участка Васильковского уезда. 1 декабря 1902 года назначен членом Киевского губернского по крестьянским делам присутствия (от правительства), а 13 апреля 1909 года — чиновником особых поручений по крестьянским делам при киевском, подольском и волынском генерал-губернаторе.

31 января 1911 года назначен волынским вице-губернатором. 27 февраля 1912 года назначен исправляющим должность волынского губернатора, а 6 декабря того же года утвержден в должности. Кроме того, состоял почетным мировым судьей Житомирского округа, почетным членом Кременецкого православного богоявленского братства, почетным попечителем церковно-приходских школ Житомирского, Новоградволынского и Овручского уездов. Произведен в действительные статские советники 14 апреля 1913 года «за отличие по службе». Во время Первой мировой войны, после занятия русскими войсками Галиции, был назначен львовским губернатором. После оставления Галиции в 1915 году вернулся в Киев, вышел в отставку.

В Гражданскую войну находился на Юге России. В 1920 году эвакуировался из Одессы в Салоники на корабле «Рио-Пардо». В эмиграции в Югославии. Умер около 12 февраля 1933 года в Загребе. Был женат.

Награды 
 Высочайший подарок (1896)
 Орден Святого Станислава 2-й ст. (1897)
 Орден Святой Анны 2-й ст. (6 декабря 1901)
 Орден Святого Владимира 4-й ст. (6 декабря 1906)
 Высочайший подарок (1907)
 Орден Святого Владимира 3-й ст. (1914)

Иностранные:
 гессенский Орден Филиппа Великодушного, кавалерский крест 2-го класса

Источники 
 Павловский И. Ф. Исторический очерк Петровского Полтавского кадетского корпуса. — Полтава. 1890.
 Список лиц, служащих по ведомству Министерства внутренних дел 1904 года (исправленный по 15 апреля). Ч. II. — СПб., 1904. — С. 229.
 Ромашкевич А. Д. Материалы к истории Петровского Полтавского кадетского корпуса с 1-го октября 1911 г. по 1-е октября 1912 г. — Полтава. 1912. — С. 126.
 Список лиц, служащих по ведомству Министерства внутренних дел 1914 года (исправлен по 1 января). Ч. II. — СПб., 1914. — С. 109.
 Список гражданским чинам первых четырех классов. — Пг., 1914. — С. 1982.
 Историк С. В. Волков. База данных «Участники Белого движения в России» на январь 2016. Буква М.

Выпускники Полтавского кадетского корпуса
Выпускники Николаевского кавалерийского училища
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Волынские вице-губернаторы
Волынские губернаторы
Действительные статские советники
Русские эмигранты первой волны в Югославии